T.O.B.A., o circuito de vaudeville, cuja sigla significa Theater Owners Booking Association, de artistas negros.
Imperador Toba - o nome póstumo de um imperador do Japão
A transliteração Wade-Giles de Tuoba, um clã importante de Xianbei
Lago Toba, um lago no norte da Indonésia, local onde ocorreu uma erupção vulcânica devastadora há 75 000 anos
O quinto mês do Calendário Copta
Toba-Pilaga - índios sul americanos 
Toba - ave conhecida como atobá, alcatraz, mergulhão, mambembo, mumbebo
 Toba, Brasil, no vocabulário vulgar significa na anotomia "ânus".
Erupção de um vulcão que reduziu a população  mundial a 10 mil homos sapiens. Ocorreu há mais de 70 mil anos na Ilha de Sumatra.

Localidades

Toba (Santa Fé)

La Toba

Toba (Mie)

Desambiguação